Plusieurs chapelles de l’Église catholique sont appelées chapelle Sainte-Bernadette en référence à sainte Bernadette Soubirous en France :
 la chapelle Sainte-Bernadette de Paris ;
 la chapelle Sainte-Bernadette de Sucy-en-Brie.

Voir aussi 
 

Bernadette
~